Толбухино — название нескольких населённых пунктов:
 Толбухино — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Толбухино — село в Ярославском районе Ярославской области.
 Толбухино — старое название села Тельжан в СКО Уалихановский район
 «Толбухино» — историко-музейный комплекс в селе Толбухино Ярославского района.

См. также 
Толбухин